Veilchen steht für:

 Veilchen, Pflanzengattung der Familie der Veilchengewächse (meist auf die Typusart Duftveilchen bezogen)
 Bluterguss am Auge, siehe Blaues Auge
 die Spieler des FK Austria Wien
 die Spieler des FC Erzgebirge Aue 
 eine Komposition von Johann Strauss Sohn, siehe Veilchen (Strauss)

Das Veilchen steht für:
 Das Veilchen, Gedicht (1774) von Johann Wolfgang von Goethe
Siehe auch:
 Veilchen-Polka